Радий:

 Радий — химический элемент.
 ОАО НПП «Радий»  — российское предприятие (ранее московский завод «Эра» МЭП СССР)
 ЗАО НПП «Радий» — украинская компания, г. Кропивницкий.
 Радий — имя.